MBM est un sigle qui peut désigner :
 Meat Beat Manifesto, un groupe britannique de musique électronique ;
 Monteverdi Basle Motoren, un constructeur automobile suisse.